Ел Арајан има више значења:

 Ел Арајан (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Арајан (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Арајан (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Арајан (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Арајан (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Арајан (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Арајан, Ел Арајан Синкуента Аробас (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Арајан (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Арајан (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Арајан (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Арајан (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Арајан (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику